Alexandru Moldovan se poate referi la următoarele persoane:
 Alexandru Moldovan (1869-1937), deputat în Marea Adunare Națională
 Alexandru Moldovan (fotbalist), fotbalist
 Alexandru Moldovan (politician), prefect al județului Suceava